I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2021/2022 (czarnog. Прва лига Црне Горе у одбојци за мушкарце 2021/2022, Prva liga Crne Gore u odbojci za muškarce 2021/2022) – 16. sezon rozgrywek o mistrzostwo Czarnogóry zorganizowany przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Crne Gore, OSCG). Zainaugurowany został 15 października 2021 roku i trwał do 20 kwietnia 2022 roku. 

W I lidze uczestniczyło siedem drużyn. Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off, w ramach której rozegrano półfinały i finały.

Po raz czwarty mistrzem Czarnogóry został klub , który w finałach fazy play-off pokonał .

System rozgrywek 
Faza zasadnicza
W fazie zasadniczej uczestniczyło 7 drużyn. Rozegrały one ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). W każdej kolejce jedna drużyna pauzowała. Cztery najlepsze drużyny fazy zasadniczej awansowały do fazy play-off. Pozostałe drużyny zakończyły rozgrywki odpowiednio na miejscach 5-7.

Faza play-off
Faza play-off składała się z półfinałów i finałów.

Pary półfinałowe powstały według klucza: 1–4, 2–3. Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych meczów były drużyny wyżej sklasyfikowane w fazie zasadniczej.

O mistrzostwo grali zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu była drużyna wyżej sklasyfikowana w fazie zasadniczej. Zwycięzca finałów został mistrzem Czarnogóry.

Jeśli mistrzem Czarnogóry został klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadają o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwaga: Do 16 stycznia 2022 roku klub Galeb Liko Soho Group Bar występował pod nazwą Galeb Bar.

Trenerzy

Zmiany trenerów

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej
2021 w Czarnogórze
2022 w Czarnogórze